Harry Potter e a Pedra Filosofal — o livro
 Harry Potter e a Pedra Filosofal (filme) — o filme
 Harry Potter and the Philosopher's Stone (jogo eletrônico) — o jogo
 Harry Potter and the Philosopher's Stone (trilha sonora) — a banda sonora

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura